Имстерберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 7 02 04.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Турнер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 5 мест.
 местный список: 3 места.
 местный список: 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля